Pijetlović
 Duško Pijetlović 
 Gojko Pijetlović